A 13-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 6 și 7 martie 1982 la Milano, Italia. Au participat 282 de sportivi din 23 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palazzetto dello Sport din Milano. Acesta a fost inaugurat în anul 1976.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Trei atlete au reprezentat România.

 Doina Melinte – 800 m - locul 1
 Maricica Puică – 3000 m - locul 2
 Vali Ionescu – lungime - locul 3

Note

Legături externe 
  Milano European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1982 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1982
Milano
Atletism